Šarići (Marčana), een dorp in de gemeente Marčana, Kroatië
Šarići (Plužin), een dorp in de gemeente Plužine, Montenegro